Rewind kan syfta på:

Musik 
 Rewind (album av Barbados) – ett musikalbum av Barbados från 2003
 Rewind (album av EMD) – ett musikalbum av E.M.D. från 2010
 Rewind (sång av Paolo Nutini) – en sång av Paolo Nutini
 Rewind (1971-1984) – ett samlingsalbum av The Rolling Stones från 1984

Film 
 Rewind (film) – en svensk film från 2003